— посёлок в Торопецком районе Тверской области России. Административный центр Плоскошского сельского поселения.

Этимология 
Название посёлка  происходит от слова «плоское». Такое наименование соответствует характеру местности в окрестностях посёлка. Обширная низменность на северо-западе Торопецкого района носит название Плоскошская низина.

География 
Посёлок расположен на северо-западе области, в северной части района. Расстояние (по прямой) до границы с Новгородской областью —  17 км, до границы с Псковской областью — 23 км. Находится на автомобильной дороге Торопец — Холм. Через Плоскошь протекает река Серёжа (бассейн Ловати и озера Ильмень), через которую построен автомобильный мост. Рядом находятся населённые пункты Юшено, Русаново, Малиновка и Петрушино.

Расстояния по автодорогам:

 До Торопца — 45 км.
 До Холма — 51 км.
 До Пожни — 20 км.
 До Волока — 8 км.

Климат

Посёлок, как и весь район, относится к умеренному поясу северного полушария и находится в области переходного климата от океанического к материковому. Лето с температурным режимом +15…+20 °С (днём +20…+25 °С), зима умеренно-морозная −10…−15 °С; при вторжении арктических воздушных масс до −30…-40 °С.

Среднегодовая скорость ветра 3,5—4,2 метра в секунду.

Улицы 
Уличная сеть посёлка представлена 13 улицами и 8 переулками. Главная улица — Советская (длина 1900 метров).

Население 
Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 % от жителей.

История 

На топографической карте Фёдора Шуберта 1867 — 1906 годов обозначен посёлок Плоскошь с одним двором.

С 1936 по 1960 год посёлок являлся центром Плоскошского района. В 1960 году вошёл в состав Торопецкого района.

В 1936 году в Плоскоши открылась библиотека.

В начале 1937 года в Плоскоши находилась больница; велось строительство веткомбината, Дома колхозников, радиоузла, сберкассы, роддома, аптеки, магазинов, бани и столовой.

В 1938 году Торопацкая артель «Коллективный труд» открыла в Плоскоши филиал по прядению ниток из пакли.

30 июля 1941 года началась оккупация района фашистами, продлившаяся до 21 января 1942 года. В 1942 — 1943 годах жители посёлка напряжённо трудились и помогали фронту. За время войны число погибших Плоскоши составило 57 человек.

В 1945 году в посёлке имелось 185 хозяйств и проживало 515 человек.

В 1946 году был построен Дом Культуры. Здание было перевезено из деревни Воронцово из бывшего монастыря.

За время оккупации была уничтожена районная библиотека. В 1950-е годы началось её восстановление, в 1951 году её фонд составил 9 515 томов.

По состоянию на 1958 год в посёлке было 16 улиц и переулков, 417 хозяйств и 1300 жителей; 7 промышленных предприятий.

С 1989 года при Доме культуры был организован музей, где собраны исторические материалы, отражающие жизнь посёлка.

Инфраструктура 
 Администрация сельского поселения
 Средняя общеобразовательная школа (основана в 1907 году)
 Детский сад
 Больница
 Ветлечебница
 Дом культуры
 Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ГУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (приют)
 Лесничество
 Библиотека (открыта в 1936 году)
 Магазины
 Отделение связи (почта)

Экономика 
 Хлебозавод
 Леспромхоз

Достопримечательности 
 Скульптура на братской могиле воинов Красной Армии, погибших в боях 1941—1943 годов во время Великой Отечественной войны.
 Памятник В. И. Ленину
 Большой сосновый парк с многолетними деревьями — любимое место отдыха и развлечений жителей и гостей посёлка.

Примечания

Литература 
 Воробьёв В. М. Тверской топонимический словарь. — М.: Русский путь, 2005. — 472 с. — ISBN 5-85887-178-X.

Ссылки 
 
 Администрация Плоскошского сельского поселения 
 
 Панорамы посёлка Плоскошь  на Гугл-картах

Населённые пункты Торопецкого района